Als Schlacht bei Loděnice werden zwei Schlachten bezeichnet:

 Schlacht bei Loděnice (1179)
 Schlacht bei Loděnice (1185)